Ségalas ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Ségalas (Hautes-Pyrénées)
 Ségalas (Lot-et-Garonne)

Ségalas ist der Familienname von
 Pierre Salomon Ségalas (1792–1875), französischer Mediziner